Osoby o tym nazwisku:
 Adam Wyleżyński – polski skrzypek, dyrygent i pedagog muzyczny
 Jan Wyleżyński – polski szlachcic, urzędnik i poseł na Sejm
 Zygmunt Wyleżyński – polski szlachcic, urzędnik